

Іттіфок — село, Восейський район, Хатлонська область
 Іттіфок — село, Фархорський район, Хатлонська область